Анплаггед, () дослівно — відключений, тобто без підсилювання звуку

 MTV Unplugged
 Анплаггед (альбом 5'nizza)

Також, використовується у назвах альбомів багатьох музичних виконавців та збірок, здебільшого записаних наживо на міні-виступах в студії каналу MTV